Ekberg är ett svenskt efternamn, som också kan stavas Ekbergh. Den 31 december 2013 var följande antal personer bosatta i Sverige med stavningsvarianterna
 Ekberg 4 880
 Ekbergh 24
Totalt blir detta 4 904 personer.

Personer med efternamnet Ekberg
 Alma Ekberg (1876–1924), konstnär
 Andreas Ekberg (född 1985), fotbollsdomare
 Anita Ekberg (född 1931), fotomodell och skådespelare

 Bengt Ekberg (född 1938), politiker, socialdemokrat, Halmstad

 Carl Ekberg (1884–1972), kompositör och textförfattare
 Carl-Gustaf Ekberg (född 1930), skulptör
 Christer Ekberg (född 1941), ämbetsman
 Christian Ekberg (född 1967), kärnkemist, professor
 Christina Ekberg (1874–1936), politiker, socialdemokrat

 David Ekberg (1915–1954), konstnär

 Einar Ekberg (1905–1961), kyrkosångare

 Fredrik Ekberg (1837–1898), arkitekt

 Gunilla Ekberg, jurist, expert på människohandel 
 Gunnar Ekberg (född 1945), underrättelseagent
 Göran Ekberg (1919–1993), jurist och företagsledare

 Henrik Ekberg (född 1944), finländsk historiker och uppslagsverksredaktör
 Hjalmar Ekberg (1924–1980), skulptör och målare

 Ingegerd Ekberg (1930–2020), lärare och moderat politiker

 Jan Ekberg (född 1942),nationalekonom, professor
 Joakim Ekberg (född 1965), trumslagare
 John Ekberg (1889–1973), finländsk sångare
 Josef Ekberg (1877–1945), keramiker

 Karin Ekberg (född 1979), dokumentärfilmsregissör

 Lena Ekberg (född 1954), språkvetare
 Leif Ekberg (född 1930), jurist
 Leo Ekberg (1894–1966), finländsk militär

 Monica Ekberg (1936–1965), skådespelare

 Niclas Ekberg (född 1988), handbollsspelare

 Oskar Ekberg (född 1977), pianist

 Peter Ekberg (född 1953), rocksångare, musiker, Tv-producent och rektor
 Peter Ekberg (författare) (född 1972)

 Ragnar Ekberg (1886–1966), friidrottare, stående hopp
 Reimers Ekberg (född 1936), musiker, dansare, skådespelare, banktjänsteman

 Sebastian Ekberg (född 1989), tävlingsdansare
 Seve Ekberg (1887–1975), justitieråd
 Severus Ekberg (1845–1908), läkare
 Skoglar Ekberg (1893–1980), arkitekt
 Stefan Ekberg (född 1965), författare och manusförfattare
 Stellan Ekberg (1919–1985), professor i teletrafiksystem
 Sten Ekberg (född 1964), friidrottare, mångkampare
 Sven Ekberg (född 1944), radio- och TV-journalist
 Sven Ekberg (konstnär) (1891–1947)
 Sven-Åke Ekberg (född 1946), skulptör

 Ulf Ekberg (född 1970), popsångare och musiker
 Ursula Ekberg (1935–2015), konstnär

 Åsa Ekberg (född 1962), skådespelare

Källor

Svenska efternamn